Владимир Литвинов:
 Литвинов, Владимир Александрович (1938—2005) — российский политический деятель, депутат Государственной думы.
 Литвинов, Владимир Васильевич (род. 1936) — советский военачальник, генерал-полковник.
 
 
 Литвинов, Владимир Михайлович (род. 1941) — советский и белорусский шахматист.
 Литвинов, Владимир Романович (1908—?) — советский инженер-геолог, лауреат Ленинской премии.
 Литвинов, Владимир Устинович (род. 1951) — советский и российский актёр кино.